Чемпионат мира по снукеру 2008 (, также известен как 2008 888.com World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, проходивший с 19 апреля по 5 мая 2008 года в Театре Крусибл в Шеффилде, Англия. Чемпионом мира стал Ронни О'Салливан.

Призовой фонд 
 Победитель: £ 250 000
 Финалист: £ 125 000
 Полуфиналисты: £ 52 000
 Четвертьфиналисты: £ 22 000
 1/8 финала: £ 14 000
 1/16 финала: £ 10 600
 Высший брейк в основной стадии турнира: £ 10 000
 Высший брейк в квалификации: £ 1 000
 Максимальный брейк в основной стадии турнира: £ 147 000
 Максимальный брейк в квалификации: £ 5 000
 Общий призовой фонд: £ 1 050 000

Высший брейк 
 147 — Ронни О'Салливан (1/8 финала)
 147 — Алистер Картер (четвертьфинал)

Результаты

Основной турнир 
Ниже представлены результаты финальной стадии турнира. Цифры в круглых скобках после имён игроков обозначают их номер посева на турнире (всего в чемпионате мира участвуют 16 «сеяных» игроков, и 16 игроков, пробившихся из квалификации).

Список сенчури-брейков 
Ниже представлен список сенчури-брейков (брейков более 100 очков), сделанных во время чемпионата мира 2008 года. Приз за самый большой брейк составляет £ 10,000, а игрок, сделавший максимальный брейк, получает дополнительный приз в размере £ 147,000 — и всего £ 157,000. На этом чемпионате мира максимальный брейк впервые в истории на одном турнире сделали сразу двое игроков: Ронни О’Салливан и Алистер Картер, и призовые за него были поделены между ними поровну.

 Ронни О'Салливан — 147, 140, 138, 135, 133, 126, 123, 109, 106, 102, 102, 100
 Алистер Картер — 147, 128, 128, 106, 104, 100
 Питер Эбдон — 143, 113, 109, 103
 Стивен Хендри — 140, 124, 112, 112, 110
 Стюарт Бинэм — 137
 Джо Свэйл — 133, 105
 Джо Перри — 132, 127, 121, 110, 104, 102
 Стивен Магуайр — 131, 118, 112, 110, 100
 Джейми Коуп — 126, 101
 Грэм Дотт — 126
 Найджел Бонд — 125
 Лян Вэньбо — 123, 104
 Марк Кинг — 121, 116, 112
 Джон Хиггинс — 120, 103
 Дин Цзюньхуэй — 114, 113
 Мэттью Стивенс — 112
 Марк Селби — 108
 Райан Дэй — 104
 Майкл Джадж — 104
 Марко Фу — 103, 100
 Марк Аллен — 102
 Энтони Хэмилтон — 102
 Шон Мёрфи — 102

Ссылки 
 Global Snooker

Чемпионат мира по снукеру
2008 год в снукере